

Населені пункти 
 Новобіла — село в Росії, Кантемирівського району Воронізької області;
 Новобіла — село в Україні, Новопсковському районі Луганської області;

Інше 
 Новобіла — пункт контролю на кордоні України та Росії.